Aleksandr Kabanov (1948-2020), joueur de water-polo soviétique
Kirill Kabanov (né en 1992), joueur de hockey sur glace russe
Taras Kabanov (né en 1981), footballeur ukrainien

Patronyme russe